Andy Diggle – scrittore britannico
 Edward Diggle –  giocatore di snooker inglese
 James Diggle – filologo classico britannico
 Steve Diggle – chitarrista e bassista britannico

Pagine correlate 
 John Diggle